Майдан Першого Травня — майдан у Київському районі міста Харкова. Являє собою викривлену вулицю.

Сформувався на початку 20 століття, після будівництва іподрому. Починається від Мироносицької вулиці, перетинається з Чернишевською вулицею. Закінчується на перетині з вулицею Весніна. Забудований переважно багатоповерховими будинками. Названий на честь майовки у 1920-х роках.

Характеристики майдану 

 Довжина — 460 метрів;
 Ширина — від 15 до 50 метрів;

Історичні споруди, що виходять на майдан 

 Трибуни Харківського іподрому. Побудовані у 1907–1914 роках за проектом архітектора Здислава Харманського. Стиль — романтичний модерн.

Галерея

Посилання 

 Площадь Первого мая// На сайті «Улицы и площади Харькова»: streets-kharkiv.info